Gibraltar Premier Division 2018/2019 var den 120:e säsongen av högstaligan i fotboll i Gibraltar sedan starten. Tio lag deltog i ligan. Lincoln Red Imps var regerande mästare och lyckades försvara mästerskapstiteln. Inga lag flyttades ner, då Gibraltar Football Association slog samman Premier Division med Second Division för att bilda National League.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
Officiell hemsida

2018 i Gibraltar
2019 i Gibraltar
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018/2019